Coliseo puede referirse a:
Coliseo, anfiteatro de Roma, Italia;
Coliseo, marca chilena de alimentos.